

Топоніми 
 Йосіно — містечко в Японії, у префектурі Нара.
 Йосіно — річка в Японії, у префектурі Нара.
 Йосіно — історична провінція в Японії, у префектурі Нара.